A 2020-as MotoGP-világbajnokság a sorozat hetvenkettedik idénye volt. A bajnokságot a Nemzetközi Motor Szövetség (FIM) szervezte és bonyolította le, ez a szakág legmagasabb szintű bajnoksága. A szezon eredetileg március 8-án kezdődött volna meg a Losail International Circuit versenypályán és a Circuit Ricardo Tormo aszfaltcsíkján ért volna véget november 15-én. A koronavírus-járvány következtében a versenynaptár összetétele jelentős mértékben megváltozott. Az idény július 19-én kezdődött meg a Circuito de Jerez-Ángel Nieto pályán és az Algarve International Circuit aszfaltcsíkján ért véget november 22-én.

A címvédő a hatszoros bajnok Marc Márquez volt. A bajnokságot a spanyol Joan Mir nyerte meg és ő lett a hetedik legfiatalabb királykategóriás világbajnok, valamint az első, aki korábbi Moto3-as kategória világbajnokaként érte ezt el. A Suzuki története során először lett világbajnok a csapatok között a MotoGP-érában. Kenny Roberts, Jr. 2000-es győzelme óta először ünnepelhetett egyéni világbajnokságot Suzukis versenyző.

Versenynaptár

Változások 
 Az argentin és az amerikai futamok helyet cseréltek.
 A német és a holland TT is szintén helyet cserélt.
 A finn versenyt 38 éves kihagyás után, idén újra megrendezik, az új Kymi Ring-en, de ez végül elmaradt.
 Az aragóniai forduló időpontja szeptember utolsó hetéről, október első hetére változott 2019-hez képest, de később a thai verseny elhalasztása miatt visszakerült eredeti időpontjára, szeptember végére.

Változások a koronavírus miatt 
Az eredetileg szezonnyitó katari nagydíjat törölték az országban megjelent koronavírus-járvány miatt, azonban a Moto2 és Moto3 futamokat változatlanul megrendezték a helyszínen.
 Áthelyezték a thai nagydíjat, mely a 2. fordulóban fogadta volna a mezőnyt, azonban a járvány miatt a 13. fordulóra halasztották.
Az amerikai nagydíjat április 5-ről, november 15-re halasztották az országban gondokat okozó fertőzések miatt.
Az argentin futamot november 22-re halasztották, ezzel az eredetileg ide kiírt valenciai hétvége egy héttel későbbre, november 29-re tolódott.
2020. március 26-án bejelentésre került, hogy tovább tolódik a szezonrajt, ugyanis a spanyol nagydíjat is elnapolták, az új dátuma pedig egyelőre nem ismert.
2020. április 2-án a szervezők bejelentették, hogy a francia nagydíjat sem tartják meg eredeti időpontjában, május 17-én.
Április 7-én kimondták, hogy az olasz és a katalán versenyek is tovább csúsznak.
Április 17-én közölték az illetékesek, hogy a német nagydíj is a partvonalra került, miután a német kormány minden nagyobb eseményt betiltott augusztus 31-ig.
Április 23-án bejelentették a holland TT ideiglenes kiesését is, miután a holland kormány minden nagyobb tömeges rendezvényt betiltott egészen szeptember 1-ig.
Április 24-én hivatalossá vált a finn hétvége elhalasztása is.
Április 29-én a Nemzetközi Motor Szövetség (FIM) egyarán bejelentette a német, a holland TT és a finn futamok végleges törlését.
Május 29-én hivatalossá vált a brit és az ausztrál nagydíj törlése is.
Június 1-én bejelntették, hogy a japán nagydíj sem kerül megrendezésre.
Június 10-én kiderült, hogy az olasz versenyhétvége is törlésre került.
Június 11-én kiadták a bajnokság módosított versenynaptárát. Összesen 13 versenyhétvégét fognak megrendezni Európában. Öt helyszín (Jerez, Misano, Aragón, Ausztria és Valencia) két futamot tart meg. A thai, maláj, az argentin és az amerikai nagydíj sorsáról júliusban döntenek.
Július 8-án törölték az amerikai versenyhétvégét.
Július 31-én hivatalossá vált a thai, a maláj és az argentin nagydíjak törlése.
Augusztus 10-én megerősítették, hogy a szezon utolsó versenyét Portugálában fogják megtartani.

Átigazolások

Csapatváltások 
  Johann Zarco; LCR Honda Idemitsu versenyző → Reale Avintia Racing versenyző

Újonc versenyzők 
 Iker Lecuona; Moto2, American Racing KTM versenyző → Red Bull KTM Tech 3 versenyző
 Álex Márquez; Moto2, EG 0,0 Marc VDS versenyző → Repsol Honda Team versenyző
 Brad Binder; Moto2, Red Bull KTM Ajo versenyző → Red Bull KTM Factory Racing versenyző

Távozó versenyzők 
  Hafizh Syahrin; Red Bull KTM Tech 3 versenyző → Moto2, Gaviota Ángel Nieto Team versenyző
  Jorge Lorenzo; Repsol Honda Team versenyző → Monster Energy Yamaha MotoGP tesztversenyző
 Karel Abraham; Reale Avintia Racing versenyző → visszavonult

Év közbeni változások 
  Marc Márquez a spanyol nagydíjon elszenvedett felkarcsonttörése miatt több versenyhétvégét is kihagyni kényszerül. Az andalúziai versenyen még nem helyettesítették, azonban a cseh nagydíjtól kezdve  Stefan Bradl vett részt helyette
  Francesco Bagnaia a cseh nagydíj első szabadedzésén elszenvedett sípcsonttörése miatt több versenyhétvégét is kihagyni kényszerül. Az osztrák és a stájer nagydíjat  Michele Pirro teljesítette helyette.
  Valentino Rossi az aragóniai és a terueli nagydíjat kihagyta koronavírus-betegség miatt, a Yamaha nem nevezett meg a két fordulóra helyettes versenyzőt. Az európai nagydíjon  Garrett Gerloff indult volna helyette, de az első szabadedzést követően az olasz pilóta két sikeres negatív tesztet adott, így visszatérhetett.
  Bradley Smith helyettesítette a felfüggesztett  Andrea Iannonet a terueli nagydíjig, majd az Aprilia tesztversenyzője  Lorenzo Savadori lépett a helyére.
  Iker Lecuona kihagyta az utolsó három versenyhétvégét koronavírus-betegség miatt, a csapata a portugál nagydíjon  Mika Kallio indította helyette.

Csapatok és versenyzők
Az összes résztvevő Michelin abroncsokkal teljesítit a szezont.

Megjegyzések:
 Andrea Iannone felfüggesztése ellenére a csapat hivatalos versenyzője maradt, így Bradley Smith Helyettes versenyzőként vett részt.
 A 13. fordulóra nevezve volt, de a helyszínen a PCR-tesztje pozitív lett, így nem vehetett részt a szezon utolsó előtti fordulóján.
 Garrett Gerloff eredetileg a 12. fordulóban Valentino Rossi helyetteseként vett volna részt, de Valentino Rossi szombat a második COVID-19-tesztjét is sikeresen teljesítette, így végül ő versenyzett.

A szezon menete

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Konstruktőrök

Megjegyzések:
 A Yamahat gyártóként 50 ponttól megfosztotta a Gyártók Szövetsége (MSMA), miután nem tartotta be a technikai változtatásokkal kapcsolatos protokollt.

Csapatok

Megjegyzések:
 A Petronas Yamaha SRT csapatától 37 ponttól megfosztotta a Gyártók Szövetsége (MSMA), miután nem tartotta be a technikai változtatásokkal kapcsolatos protokollt.
 A Monster Energy Yamaha MotoGP csapatától 20 ponttól megfosztotta a Gyártók Szövetsége (MSMA), miután nem tartotta be a technikai változtatásokkal kapcsolatos protokollt.

Időmérő edzések
Színmagyarázat:

Megjegyzések 
 – Andrea Iannone-t a Nemzetközi Motor Szövetség (FIM) 18 hónapra, vagyis másfél évre eltiltotta a versenyzéstől szteroidfogyasztás vétsége miatt. Az eltiltás 2021. június 16-án jár majd le. A versenyző a Nemzetközi Sport Döntőbíróságon fellebbezhet a döntés ellen. Helyére Bradley Smith érkezett.

Jegyzetek

További információk

MotoGP
MotoGP-szezonok
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események